Jiefang ist der Name von:

 Jiefang, einem Stadtbezirk der Stadt Jiaozuo in der chinesischen Provinz Henan;
 Jiefang (Mingshan) (解放乡), einer Gemeinde des Stadtbezirks Mingshan von Ya’an in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Jiefang (Yi’an) (解放乡), einer Gemeinde des Kreises Yi’an in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Jiefang (Zhaojue) (解放乡), einer Gemeinde des Kreises Zhaojue in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Jiefang (Botou) (解放街道), einem Straßenviertel der Stadt Botou in der chinesischen Provinz Hebei;
 Jiefang (Dinghai) (解放街道), einem Straßenviertel im Stadtbezirk Dinghai der Stadt Zhoushan in der chinesischen Provinz Zhejiang;
 Jiefang (Gongnong) (解放街道), einem Straßenviertel im Stadtbezirk Gongnong der Stadt Hegang in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Jiefang (Honggang) (解放街道), einem Straßenviertel im Stadtbezirk Honggang der Stadt Daqing in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Jiefang (Linhe) (解放街道), einem Straßenviertel im Stadtbezirk Linhe der Stadt Bayan Nur in Xinjiang, Volksrepublik China;
 Jiefang (Linwei) (解放街道), einem Straßenviertel im Stadtbezirk Linwei der Stadt Weinan in der chinesischen Provinz Shaanxi;
 Jiefang (Liubei) (解放街道), einem Straßenviertel im Stadtbezirk Liubei der Stadt Liuzhou in Guangxi, Volksrepublik China;
 Jiefang (Longzihu) (解放街道), einem Straßenviertel im Stadtbezirk Longzihu der Stadt Bengbu in der chinesischen Provinz Anhui;
 Jiefang (Meihekou) (解放街道), einem Straßenviertel im Stadtbezirk Meihekou der Stadt Tonghua in der chinesischen Provinz Jilin;
 Jiefang (Nanhu) (解放街道), einem Straßenviertel im Stadtbezirk Nanhu der Stadt Jiaxing in der chinesischen Provinz Zhejiang;
 Jiefang (Shashi) (解放街道), einem Straßenviertel im Stadtbezirk Shashi der Stadt Jingzhou in der chinesischen Provinz Hubei;
 Jiefang (Sujiatun) (解放街道), einem Straßenviertel im Stadtbezirk Sujiatun der Stadt Shenyang in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Jiefang (Tiedong, Anshan) (解放街道), einem Straßenviertel im Stadtbezirk Tiedong der Stadt Anshan in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Jiefang (Tiedong, Siping) (解放街道), einem Straßenviertel im Stadtbezirk Tiedong der Stadt Siping in der chinesischen Provinz Jilin;
 Jiefang (Xiashan) (解放街道), einem Straßenviertel im Stadtbezirk Xiashan der Stadt Zhanjiang in der chinesischen Provinz Guangdong;
 Jiefang (Zhanggong) (解放街道), einem Straßenviertel im Stadtbezirk Zhanggong der Stadt Ganzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi;
 Jiefang (Chengxiang) (解放社区), einer Einwohnergemeinschaft der Großgemeinde Chengxiang im Kreis Wuming des chinesischen Autonomen Gebiets Guangxi der Zhuang;
 Jiefang-Brücke, einer Brücke in Tianjin über den Hai He;
 Jiefang CA-30, einem Militär-Lkw;
 Jiefang Ribao, der Zeitung "Befreiung" des Shanghaier Stadtparteikomitees der KPCh.
 Jiefang, Automarke von China FAW Group